Финал Кубка Хорватии по футболу 2012 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2011/12, в котором встречались загребское «Динамо» и «Осиек». Двухматчевое противостояние закончилось победой «Динамо» с общим счётом 3-1.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2012
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Осиек»
Хорватия
Май 2012 года
События 2 мая
Спорт в Осиеке
События 9 мая
Спортивные соревнования в Загребе
Спорт в Хорватии в 2012 году